O ritmo escápulo-umeral é definido como a seqüência das intervenções das articulações gleno-umeral e escápulo-umeral no movimento de abdução do ombro numa seqüência temporal, mensurando-se a contribuição de cada articulação na amplitude do movimento.
	
Nem sempre se encontra as mesmas informações sobre o ritmo escápulo-umeral, ocorrendo pequenas variações de um autor para o outro.

Primeiramente é a articulação gleno-umeral que entra em ação. Ela realiza o movimento de abdução até, aproximadamente, 30 graus, em decorrência da ação dos músculos deltóide e supraespinhoso.

Depois há a intervenção da articulação escápulo-torácica, que ocorre de 90 a 150 graus, através de uma rotação superior em função dos músculos serrátil, trapézio superior e inferior.

Alguns autores, como Norkin & Levangie (2008) atribuem um movimento puro da articulação gleno-umeral até 60 graus, e que a partir daí para cada dois graus de abdução da gleno-umeral há a contribuição de um grau pela articulação escapulo-torácica.

Por fim, os último 30 graus, de 150 à 180 ocorrem pela participação da coluna, através de uma inclinação da mesma, caso seja unilateral, ou através de uma hiperlordotização, caso seja bilateral..

Referências

CHAGAS JÚNIOR, Ivon. Ritmo Escápulo-Umeral. Universidade Federal de Santa Maria. Disponível em: < http://www.ufsm.br>. Acesso em 6 de maio de 2008.

NORKIN, Cynthia; LEVANGIE, Pamela. Complexo do Ombro: Estrutura e Função – Parte IV – Ritmo Escápulo-Umeral. Disponível em: < http://www.terapiamanual.com.br>. Acesso em 6 de maio de 2008.

Biomecânica